DIN 580 er en DIN-Standard for en Øje-bolt

Kilde  
http://bolte.dk/oejebolte-din-580 
DIN-standarder